2014 Голяма награда на Австралия е 30-ата Голяма награда на Австралия като част от календара на Формула 1 и първи кръг от сезон 2014. Провежда се на 16 март 2014 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Състезанието е първо за новите правила, включващи 1.6-литров V6 турбо двигател.

Резултати

Квалификация 

Бележки:
  – Валтери Ботас с наказание с 5 места заради смяна на скоростна кутия.
  – Естебан Гутиерес с наказание с 5 места заради смяна на скоростна кутия.
  – Пастор Малдонадо не успява да запише време. По-късно стюардите му позволяват да стартира.

Състезание 

Бележки:
  – Жул Бианки не завършва 90% от дължината на състезанието и затова не е класиран като финиширал в официалните резултати.
  – Даниел Рикардо е дисквалифициран заради по-висок от позволеното дебит на гориво към двигателя.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия
Световен шампионат на Формула 1 (2014)